Assenow () oder Asenow ist der Familienname folgender Personen:
 Borislaw Assenow (* 1959), bulgarischer Radrennfahrer
 Daniel Assenow (* 1997), bulgarischer Boxer
 Dimitar Assenow (1840–1868), bulgarischer Woiwode, genannt Chadschi Dimitar
 Nikola Assenow (* 1983), bulgarischer Fußballspieler
 Rossen Assenow (* 1990), bulgarischer Eishockeyspieler
 Stefan Assenow (* 1972), bulgarischer Moderner Fünfkämpfer